

Лапеєр — місто, штат Мічиган
 Лапеєр — місто, штат Нью-Йорк